Карл Вагнер:

 Вагнер, Карл (1796–1867) — немецкий художник-пейзажист.
 Вагнер, Карл Теодор (1826—1907) — немецкий предприниматель, мастер-часовщик.
 Вагнер, Карл (1839–1923) — немецкий художник.
 Вагнер, Карл Вильгельм (1901—1977) — немецкий физикохимик.
 Вагнер, Карл Людвиг (1930—2012) — немецкий юрист и политик
 Вагнер, Карл Эдвард (1945—1994) — американский писатель.